Condomois peut faire référence à :
 Condomois, région naturelle et ancien comté de Gascogne, également connue sous l'appellation de Ténarèze.
 Condomois, habitant de Condom
 Côtes-du-condomois